

Biografia 
Ha 15 anni quando Elite Model Management la scopre durante un casting di Elite Model Look organizzato a Labège. Finisce tra i 12 finalisti del concorso nazionale (nel quale ha vinto la sua amica Estelle Chen in Francia) e firma un contratto il giorno dopo. Nel 2016 ottiene il suo diploma di maturità francese.

Dopo alcuni progetti, fa la sua prima grande sfilata a 16 anni per la collezione autunnale haute couture di Valentino 2015 a Roma e fa il suo primo importante servizio fotografico lo stesso anno per ELLE Vietnam, fotografata da Benjamin Kanarek nella sua serie "Rebel Couture".

Carriera 
Posa gli anni seguenti per Intermission Magazine, Vogue Italia, Vogue Japan, la collezione primavera / estate 2018 di Off-White o anche Document Journal fotografata da Terry Richardson e fa la copertina di SLIMI Magazine. Gli suoi primieri show per Ulyana Sergeenko, JW Anderson o Chanel le hanno permesso di costruire una base solida permettendole di divenire l'una delle modelle più visibili gli anni seguenti.

Tra giugno 2016 e maggio 2017, partecipa a 67 spettacoli e fa parte dei modelli che hanno sfilato di più durante il periodo della settimana della moda. È la terza modella che sfila di più nella fashion week primavera / estate 2018 secondo Vogue.fr, e il New York Times l'ha classificata tra le nove modelle da seguire nel 2017/2018. Apre lo show di Carolina Herrera a febbraio 2017 e chiude la collezione primavera / estate 2018 di Christian Wijnants. Lea ha partecipato alle quattro fashion week più importanti a Parigi, Milano, New York e Londra dove in settembre 2017 ha sfilato per Mary Katrantzou e la sua collezione primavera / estate 2018. Ha sfilato per molti marchi come Victoria Beckham, Alexander Wang, Prada, Chloé, Dior, Givenchy, Fendi o addirittura Versace. Del resto, il sito Web Models.com l'ha mesa nella classifica delle 16 modelle che hanno avuto il maggior successo durante la settimana della moda autunno / inverno 2017. Cammina per quasi 70 marchi in oltre 120 passerelle diventando la modella che ha sfilato di più quell'anno, settimana della moda e alta moda prese insieme. PopSugar l'ha menzionata a la quinta posizione tra 18 modelle da seguire nel 2018.

Inizia il 2018 con la campagna di Coach per la collezione di primavera, ma anche Marc Jacobs e Zara.

Note

Collegamenti esterni 
Léa Julian su The Society Management
Léa Julian su Vivien's Model Management - Sydney
  su Elite Milan
Léa Julian su Elite Paris